Алекса́ндр Евстигне́ев:
 Евстигнеев, Александр Васильевич (род. 1963) — советский и российский футбольный судья.
 Евстигнеев, Александр Дмитриевич (1925—1962) — Герой Советского Союза.
 Евстигнеев, Александр Семёнович (1894—1945) — Герой Советского Союза.